Zungu ist der Familienname folgender Personen:

 Mussa Zungu (* 1952), tansanischer Politiker
 Bongani Zungu (* 1992), südafrikanischer Fußballspieler
 Vincent Mduduzi Zungu (* 1966), südafrikanischer Bischof